Tlatli ist der Familienname folgender Personen:

 Adel Tlatli, tunesischer Basketballtrainer
 Moufida Tlatli (1947–2021), tunesische Filmeditorin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin